Ненад Перовић је име и презиме следећих људи:

  (1993), српски фудбалер
  (2002), српски фудбалер који тренутно наступа за Младост из Лучана